Уборок — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Уборок — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Уборок — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Уборок — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Уборок — посёлок в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Уборок — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Уборок —  село в Середино-Будском районе Сумской области.

См. также 
 Уборок (платформа)